Jadwiga Rudnicka (1916-2006) - polska historyk literatury, bibliotekoznawczyni;
 Jadwiga Rudnicka (ur. 1931) - polska polityk.

Strony ujednoznaczniające